Holzburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile (Deutschland):
 Holzburg (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried bei Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Holzburg (Schrecksbach), Ortsteil der Gemeinde Schrecksbach, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Gebäude:
 Burganlage aus dem Baustoff Holz errichtet, siehe Typologie der Burgen.
 Ringwall Holzburg, frühmittelalterliche Befestigung bei Usingen-Kransberg

Siehe auch:
 Holzberg